Die Klass A 1957 war die 19. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 6. April und endete am 8. Dezember 1957.

Dynamo Moskau gewann mit acht Punkten Vorsprung vor Torpedo Moskau zum achten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || UKR
 || MDA
 || RUS
 || RUS
 || BLR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1957 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1957 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1957
1957